Луїс Арагонес, Луї́с Арагоне́с Суа́рес Мартíнес (нар. 28 липня 1938, Орталеса, Мадрид — пом. 1 лютого 2014, Мадрид) — колишній футболіст, тренер.
 Карлос Арагонес (ісп. Carlos Aragonés, нар. 16 лютого 1956, Санта-Крус-де-ла-Сьєрра) — болівійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.